Turniej o Brązowy Kask 1995 – zawody żużlowe, organizowane przez Polski Związek Motorowy dla zawodników do 19. roku życia. W sezonie 1995 rozegrano dwa turnieje półfinałowe oraz finał.

Finał 
 8 października 1995 r. (niedziela), Lublin

Uwaga: Rafał Kowalski, Paweł Nizioł, Marceli Dubicki, Paweł Staszek zastąpili Damiana Balińskiego, Adama Skórnickiego, Pawła Łęckiego, Tomasza Rempałę

Bibliografia 
 

1995
1995 w sporcie żużlowym
1995 w polskim sporcie